La Vergne – comune della Charente Marittima (Francia)
La Vergne – città della Contea di Rutherford (Tennessee)